Bonwetsch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Bonwetsch (1940–2017), deutscher Historiker, Direktor des Deutschen Historischen Instituts Moskau (2003–2009)
 Gerhard Bonwetsch (1885–1956), deutscher Historiker, Schulbuchautor und Schulleiter in Detmold
 Nathanael Bonwetsch (1848–1925), deutscher evangelischer Theologe